Наро-Фоминская платная дорога — проект по проектированию, строительству и эксплуатации на платной основе новой дороги в обход центра г. Наро-Фоминска (Московская область).

Наро-Фоминская платная дорога будет построена и запущена в эксплуатацию в 2021 году. Трасса общей протяженностью 2,6 км начнется от примыкающей к Кубинскому шоссе улицы Пешехонова, пройдёт по капитальному автодорожному мосту через реку Нара (взамен существующего деревянного мостового перехода, сооруженного на месте разрушенного временем танкового моста), а затем через новый путепровод на пересечении с улицей Калинина соединится с автодорогой «Наро-Фоминск-Васильчиново». Проект автомобильной дороги предусматривает строительство следующей инфраструктуры:
 мостовой переход через р. Нару на две полосы движения с пешеходным тротуаром и пешеходными сходами;
 путепровод через ул. Калинина на две полосы движения с возможность въезда и выезда с трассы;
 пункты взимания платы (ПВП);
 все необходимые для эксплуатации дороги сооружения: водопропускные, очистные и др.

Предпосылки к строительству 

Город Наро-Фоминск Московской области является транзитным транспортным узлом, соединяющим через Кубинское шоссе и центральные улицы города (ул. Володарского, ул. Площадь Свободы, ул. Маршала Жукова, ул. Окружная) автомагистрали М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина». Потоки транзитного транспорта увеличивают нагрузку на улично-дорожную сеть города, что приводит к заторам и пробкам, ускоренному износу дорожного полотна, росту количества дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической ситуации. Наряду с этим районы города расположены на берегах реки Нара, автодорожная связь между которыми обеспечивается по сути всего одним мостовым переходом, соединяющим Привокзальный и Центральный районы. Альтернативой ему может служит мост, который находится южнее — между мкр. Южный и Березовка, однако перепробег по такому маршруту составляет 6 км. Для северных районов Наро-Фоминска доступной альтернативы нет (не считая моста в деревне Таширово, находящегося за пределами города в 9 км от его центра), и поэтому они лишены кратчайшего маршрута до районов, находящихся на другом берегу реки, в частности, до ул. Калинина и ул. Новикова, на которых располагаются социально значимые объекты: городская больница, поликлиника, диспансер, перинатальный центр.

Очевидно, что для улучшения текущей ситуации требуется дополнительная дорожная инфраструктура, которая могла бы соединить разделенные водной преградой районы и частично перераспределить автомобильные потоки в городе. В связи с отсутствием в муниципальном бюджете финансирования на создание подобных объектов было принято решение о проектировании, строительстве и содержании новой дороги, включая мост через р. Нару и путепровод через ул. Калинина, за счет средств частного инвестора.

Финансово-юридическая структура проекта 
14 сентября 2016 года между городским поселением Наро-Фоминск Наро-Фоминского муниципального района Московской области (концедент) и ООО «Наро-Фоминская платная дорога» (концессионер) было подписано концессионное соглашение на проектирование, строительство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги в г. Наро-Фоминске, соединяющей автодорогу «Кубинка — Наро-Фоминск» и автодорогу «Наро-Фоминск-Новоникольское-Васильчиново» и включающей мостовой переход через р. Нара, путепровод на пересечении с ул. Калинина, пункты взимания платы, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты и элементы обустройства автомобильных дорог. По условиям концессионного соглашения, все работы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов осуществляются полностью за счет частных инвестиций общим объёмом 1,03 млрд рублей.

По окончании строительства дорога и все построенные искусственные сооружения будут переданы в собственность концедента, а концессионеру для возврата инвестиций и содержания объекта будет предоставлено право его эксплуатации на платной основе в течение 35 лет. Платная эксплуатация автодороги в черте города предусмотрена законодательством Российской Федерации: согласно статье 36 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», автомобильные дороги общего пользования местного значения, расположенные на улицах в границах городских поселений, разрешено использовать на платной основе.

Правовая основа проекта:

— Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

— Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Стоимость проезда 
По словам представителей концессионера, точная стоимость проезда будет определена к моменту завершения строительства и началу эксплуатации дороги. Тарифная политика будет разработана с учетом прогнозируемой интенсивности дорожного движения, категорий транспортных средств, потребительского спроса, общеэкономической ситуации в стране и других параметров, определяющих оптимальную стоимость проезда как для автовладельцев, так и для инвестора.

В соответствии с законом и условиями концессионного соглашения, транспорт общего пользования, машины аварийно-спасательных служб, скорой помощи и полиции смогут пользоваться данной автомобильной дорогой бесплатно.

В связи с тем, что новая дорога частично пройдет по существующей городской ул. Пешехонова, проектом предусмотрено сохранение свободного от оплаты подъезда и выезда к домам, расположенным на этой улице.

Технические параметры дороги 
 Общая протяженность: 2,6 км.
 Общее количество полос движения: 2.
 Техническая категория — магистральная транспортно-пешеходная дорога районного значения
 Ширина полосы движения — 3,5 м

Этапы реализации проекта 
В декабре 2015 года, руководствуясь положениями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», ООО «Наро-Фоминская платная дорога» выступило в порядке частной инициативы с предложением о заключении концессионного соглашения с городским поселением Наро-Фоминск Наро-Фоминского муниципального района Московской области.

По итогам обсуждения условий проекта концессионного соглашения между Администрацией Наро-Фоминского муниципального района, выступающей от имени городского поселения Наро-Фоминск, и ООО «Наро-Фоминская платная дорога», с участием министерств и комитетов Правительства Московской области: Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Министерства финансов Московской области, Министерства экономики Московской области, Министерства имущественных отношений Московской области, Главного управления дорожного хозяйства Московской области, Комитета по ценам и тарифам Московской области, Комитета по конкурентной политике Московской области, были всесторонне обсуждены и согласованы условия концессионного соглашения.

В соответствии с действующим законодательством предложение о заключении концессионного соглашения с согласованным проектом концессионного соглашения было размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru и, по истечении сорокапятидневного срока с момента размещения, в связи с отсутствием заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения от третьих лиц, Администрацией Наро-Фоминского муниципального района было вынесено постановление от 07 сентября 2016 года № 1918 о заключении с ООО «Наро-Фоминская платная дорога» концессионного соглашения.

14 сентября 2016 года было подписано первое в России муниципальное концессионное соглашение на создание транспортной инфраструктуры между городским поселением Наро-Фоминск Наро-Фоминского муниципального района Московской области и ООО «Наро-Фоминская платная дорога».

29 марта 2017 года состоялись публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории автодороги.

Согласно информации, размещенной на сайте концессионера (www.tollway.ru), проект планировки территории и проект межевания территории для строительства будущей автодороги утвержден 27.06.2017 года Распоряжением Министерства строительного комплекса Московской  области. Проектно-сметная документация получила положительное заключение Государственной экспертизы.

Планируемый срок ввода дороги в эксплуатацию — 2021 год.

Интересные факты 
 Концессионное соглашение на проектирование, строительство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги в г. Наро-Фоминске, соединяющей автодорогу «Кубинка — Наро-Фоминск» и автодорогу «Наро-Фоминск-Новоникольское-Васильчиново» является первой в истории ГЧП-проектов России муниципальной концессией для создания дорожной инфраструктуры.
 Проект по проектированию, строительству и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги в обход центра г. Наро-Фоминска признан лучшей частной инициативой на национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА-2016».

Примечания

Ссылки 
 СП 42.13330.2011 — Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
 Автомобильная дорога в г. Наро-Фоминске, соединяющая автодорогу «Кубинка — Наро-Фоминск» и автодорогу «Наро-Фоминск — Новоникольское — Васильчиново»
 Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
 Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Tollway.ru - официальный сайт Группы компаний «Платная дорога».
 Распоряжение Министерства строительного комплекса Московской области от 27.06.2017 № П53/462 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории по адресу: Московская область, Наро-Фоминский муниципальный район, г. Наро-Фоминск».

Автомобильные дороги Московской области
Наро-Фоминск